Paul Schmidt puede referirse a:

 Paul Schmidt (1898 - 1976), inventor alemán del pulsorreactor.
 Paul Schmidt, músico componente del grupo Mythos.
 Paul Schmidt, atleta alemán.
 Paul-Otto Schmidt (1899 - 1970), traductor diplomático alemán.
 Paul Felix Schmidt (1916 – 1984), maestro estonio de ajedrez.

Autores de nombres científicos 
 P.Schmidt - Paul Schmidt 1846-, botánico